Хлопчатобумажное объединение имени 35-летия Октября было основано в 1953-м году в г.Харькове.
До 1995 года объединение выпускало мебельные и технические ткани из пряжи собственного и зарубежного производства.
В 2001 году на базе Харьковского хлопчатобумажного объединения было создано ООО «Харьковская хлопкопрядильная фабрика „Рилакс“», которое освоило выпуск трикотажной хлопчатобумажной, хлопкольняной, льнополиэфирной и льношерстяной пряжи. Кроме того, предприятие начало производство ровничной пряжи для огнепроводного шнура и пряжи для фильтроэлементов фильтров грубой очистки топлива.

С 2009 года предприятие под собственной маркой «Rilax» производит мужские носки из высококачественной крашенной 100 % хлопчатобумажной гребенной пряжи, пряжи из бамбука, тонкорунной шерсти мериноса в широкой гамме цветовых оттенков лучших индийских, пакистанских и турецких производителей в разнообразных цветовых оттенках.

В связи с прекращением поставок хлопка-сырца на Украину в 2013 году фабрика разработала и освоила технологию производства льняного котонина — котонизированного льняного волокна, замещающего импортировавшееся ранее хлопковолокно. Это позволило многим партнерам-предприятиям легкой промышленности Украины не только компенсировать отсутствие хлопка, но и освоить новые виды продукции с новыми потребительскими свойствами: льношерстяные пледы и одеяла, чулочно-носочные изделия и летний верхний трикотаж из льнополиэфирной и хлопкольняной пряжи, подушки и матрацы с льняным наполнителем, льняную вату. На сегодняшний день предприятие является единственным производителем льняного котонина на Украине.

Ссылки 
Официальный сайт фабрики
 страница фабрики в каталоге ведущих предприятий Украины на сайте Верховной Рады Украины

Предприятия Харькова
Предприятия хлопчатобумажной промышленности СССР
Предприятия лёгкой промышленности Украины